Sajtó
 Divatcsarnok, Császár Ferenc szépirodalmi folyóirata (1853–1863)
Épületek
 Divatcsarnok, Budapest, VII. kerület, Rákóczi út, 1921 és 1956 között Magyar Divatcsarnok, majd 1961-ben a megmaradt része Otthon Áruházként nyitott újra
 Divatcsarnok, Budapest, VI. kerület, Andrássy út, 1957 és 2005 között Divatcsarnok, előtte és utána Párisi Nagy Áruház (1911–1944, 2009–)